Friar (engl. für Klosterbruder, von franz.: frère, bzw. lateinisch: frater) steht für

 Friar, späterer Name des Duos Freya & Bernd Wippich
 Friar (Texas), eine US-amerikanische Gemeinde im Rusk County (Texas)
 Friar Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Friar ist der Familienname folgender Personen:

 Poppy Lee Friar, britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Whitefriars --> Karmeliten
 Blackfriars --> Dominikaner